Kaworu Nagisa (en japonais : ) est un personnage de la série d'animation japonaise Neon Genesis Evangelion. Il apparaît également dans la tétralogie cinématographique Rebuild of Evangelion et dans la plupart des nombreuses adaptations en manga et jeu vidéo que la série a connu depuis sa création en 1995.

Personnage très mystérieux, il apparaît lors de la dernière partie de l'intrigue et se révèle être le dernier « Anges », les monstres que combat l'organisation confidentielle NERV grâce à des armes ayant l'apparence de robots géants, les Evangelions. Il est l'un des personnages clés de l'intrigue d'Evangelion bien qu'il n'apparaisse que dans un seul épisode de la série originale.

Présentation et personnalité 

Kaworu est à la fois le « Fifth Children » (c'est-à-dire un pilote d'EVA) et le dix-septième et dernier Ange. Il est envoyé par la SEELE pour remplacer Asuka Soryu Langley et devient rapidement intime avec Shinji Ikari pour qui il semble éprouver des sentiments amoureux.

Dans la dernière partie de l'intrigue, lorsqu'il pénètre dans le Central Dogma dans l'espoir de retrouver Adam, il comprend qu'il est dans tous les cas condamné mais qu'il peut choisir d'épargner ou non l'Humanité. Il choisit de le faire mais demande à mourir de la main de Shinji tout en le remerciant de lui avoir fait comprendre ce qu'est l'âme humaine et l'amour. Shinji finit par obtempérer, en reniant toutes ses croyances et tous ses sentiments. Il en gardera une rancœur totale pour son père qui l'a conduit à prendre cette décision.

En tant qu'Ange, Kaworu est différent de tous les autres montrés dans la série par son apparence humaine. Les pouvoirs de Kaworu se basent sur un contrôle parfait des Eva et un « A.T. Field » nettement supérieur à ses prédécesseurs. Kaworu possède également des points communs avec Rei Ayanami : en plus des mêmes yeux rouges, il possède en lui l'âme d'Adam, le Premier Ange, alors que Rei possède celle de Lilith, le Deuxième.

Le passé et les motivations de Kaworu restent très mystérieux et font l'objet de beaucoup de spéculations parmi les fans. Le personnage est par ailleurs populaire pour le rapport homo-érotique qu'il entretient avec Shinji.

Notes et références 

Personnage d'animation
Personnage de Neon Genesis Evangelion
Pilote de fiction
Personnage de fiction japonais
Personnage de fiction masculin
Personnage de science-fiction
Personnage de film de science-fiction
Personnage de fiction créé en 1995